Morondava ist eine Stadt an der Westküste von Madagaskar mit ungefähr 33.000 Einwohnern. Der Name bedeutet wo die Küste lang ist.

Geografie 
Morondava liegt auf 8 m Höhe an der Westküste Madagaskars in der Region Menabe, in der Provinz Toliara. Südlich der Stadt befindet sich ein Flussdelta in dem sich die Flüsse Morondava und Kabatomena treffen und in die Straße von Mosambik münden. Der Nationalpark Kirindy-Mitea liegt ca. 60 km südlich von Morondava. Die Baobaballee, eine Allee von 20 bis 25 Affenbrotbäumen, liegt einige Kilometer nördlich der Stadt.

Klima 
In Morondava herrscht heißes Steppenklima (BSh). Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 24,9 °C.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Einwohner, die mehrheitlich zum Volk der Sakalava gehören, Leben von der Landwirtschaft und der Fischerei. Zudem hat Morondava eine Werft. In der Landwirtschaft werden hauptsächlich Reis, Mais, Maniok, Baumwolle und Zucker angebaut, sowie Zebus gezüchtet.

Verkehr 
Der Hafen der Stadt ist der drittgrößte an der madagassischen Westküste. Der stadteigene Flughafen liegt nördlich von Morondava. Die Route nationale 35 führt östlich aus der Stadt heraus. Von der RN 35 zweigt die Route nationale 8 am östlichen Stadtrand in nördlicher Richtung ab. An der RN 8, einige Kilometer nördlich von Morondava, liegt die Baobaballee.

Religion 
Morondava ist seit 1955 Sitz eines katholischen Bischofs.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung wuchs von 1975 19.061 auf 1993 25.021 Bewohner an. 2005 lebten ca. 33.000 Menschen in Morondava.

Partnerstädte 
 , Le Grand-Quevilly, seit 1964

Söhne und Töchter der Stadt 
 Markus Landerer (* 1976), deutscher Dirigent und Domkapellmeister am Stephansdom

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Menabe
Ort in Afrika